Interlaken (district), een district in het kanton Bern
Interlaken (stad), een stad gelegen in dat district.
Interlaken (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Interlaken (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Interlaken (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York